Rinkenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Rinkenbach AI, bis 1872 bestehende Gemeinde, Kanton Appenzell Innerrhoden, mit unter anderem dem gleichnamigen Dorf
 Rinkenbach (Appenzell), Dorf auf dem Gebiet des Bezirks Appenzell, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Rinkenbach, alte Namensform von Ringgenbach, Dorf der Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Rinkenbach (Schenkenzell), Hof im Gemeindeteil Kaltbrunn von Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Rinkenbach (Ablach), rechter Zufluss der Ablach bei Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Rinkenbach (Nollenbach), rechter Zufluss des Nollenbachs (zur Kinzig) bei Rinkenbach, Gemeinde Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Rinkenbach (Olef), rechter Zufluss der Olef in Oberhausen, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Rinkenbach (Simmerbach), am Unterlauf Rückenbach, linker Zufluss des Simmerbachs kurz vor Simmern/Hunsrück, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Rinkenbach (Tonbach), rechter Zufluss des Tonbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) bei Vorderer Tonbach, Ortsteil Klosterreichenbach, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg 
 Rinkenbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Obertal, Ortsteil Schapbach, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Rinkenbach ist ein Familienname:
 Rinkenbach, eine Familie von Schweizer Orgelbauern mit
 Valentin Rinkenbach (1795–1862)
 dessen Sohn Valentin (1831–1870)
 dessen Sohn Charles (1834–1869)
 dessen Neffe Martin (1834–1917)
 dessen Sohn Joseph (1876–1949). 

Siehe auch:
 Ringgenbach